Braben ist der Familienname folgender Personen:

 David Braben (* 1964), britischer Spieleentwickler
 Eddie Braben (1930–2013), britischer Drehbuchautor